Michail Minskij (1948-1988) – cantante russo
 Nikolaj Ivanovič Il'minskij (1822-1891) – orientalista e missionario russo
 Nikolaj Maksimovič Minskij (1855-1937) – poeta e filosofo russo